Bittere Mandeln steht für:

 Bittermandel
 den Titel einer Tatort-Folge, siehe Tatort: Bittere Mandeln